Unter dem Namen Carignano del Sulcis DOC werden Rosé- und Rotweine sowie je ein Passito und Novello im Südwesten der italienischen Insel Sardinien sowie auf den Inseln San Pietro und Sant’Antioco erzeugt. Die Weine besitzen seit 1977 eine „kontrollierte Herkunftsbezeichnung“ (Denominazione di origine controllata – DOC), die zuletzt am 7. März 2014 aktualisiert wurde.

Anbau 
Der Anbau und die Vinifikation der Weine ist in der Umgebung von Sulcis sowie in folgenden Gemeinden gestattet:
In den Provinzen Carbonia-Iglesias und Cagliari: Calasetta, Carbonia, Carloforte, Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Teulada, Tratalias und Villaperuccio.

Im Jahr 2017 wurden 18.040 Hektoliter DOC-Wein erzeugt.

Erzeugung 
Innerhalb dieser Denomination dürfen folgende Weintypen erzeugt:
 Carignano del Sulcis Rosso (auch als „Riserva“ und „Superiore“)
 Carignano del Sulcis Rosato
 Carignano del Sulcis Moscato
 Carignano del Sulcis Novello
 Carignano del Sulcis Passito

In allen Weinen müssen mindestens 85 % der Rebsorte Carignano enthalten sein. Höchstens 15 % andere rote Rebsorten, die für den Anbau in der Region Sardinien zugelassen sind, dürfen zugesetzt werden.

Beschreibung 
Laut Denomination (Auszug):

Carignano del Sulcis Rosso 
 Farbe: rubinrot
 Geruch: weinig, angenehm intensiv
 Geschmack: trocken, fruchtig, harmonisch
 Alkoholgehalt: mindestens 12,0 Vol.-%, für „Superiore“ mind. 13,0 %
 Säuregehalt: mind. 4,5 g/l
 Trockenextrakt: mind. 25,0 g/l, für „Superiore“ mind. 26 g/l

Carignano del Sulcis Rosato 
 Farbe: mehr oder weniger intensiv rosa
 Geruch: angenehm weinig
 Geschmack: trocken, harmonisch
 Alkoholgehalt: mindestens 11,5 Vol.-%
 Säuregehalt: mind. 4,5 g/l
 Trockenextrakt: mind. 18,0 g/l

Weblinks 
 Karte der Anbaugebiete und Liste aller DOCG- und DOC-Weine auf Sardinien auf federdoc.com (italienisch) abgerufen am 3. Juli 2017

Literatur

Einzelnachweise 

Roséwein
Rotwein